Олег Сергеевич Пчелинцев ( — ) — российский экономист. Доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Биография 
Родился в Ленинграде. В 1958 году окончил экономический факультет МГУ. В 1958—1971 годах работал в Институте экономики АН СССР. В 1971—1976 годах — заведующий лабораторией в Центральном экономико-математическом институте АН СССР. В 1976—1986 годах — заведующий лабораторией в Институте системных исследований ГКНТ и АН СССР. В 1986—2006 годах — заведующий лабораторией в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.

С 1990 года — член редколлегии и научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Автор 5 книг и более 200 статей (глав) в российских и зарубежных научных журналах и книгах.

Основные направления научных исследований 
 макроэкономические проблемы реформирования экономики России и обоснования региональной политики;
 региональные условия экономического роста и перехода России к устойчивому развитию;
 инфраструктурные проблемы регионального развития;
 разработка концепций стратегий и программ развития регионов.

Научные работы 
 Экономическое обоснование размещения производства: методы, применяемые в капиталистических странах. М.: Наука, 1966;
 Программы хозяйственного освоения восточных районов СССР. М.: Экономика, 1975 (в соавторстве);
 Интенсификация общественного производства: социально-экономические проблемы. М.: Политиздат, 1987 (в соавторстве);
 Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: Наука, 2004.

Ссылки 
 К 70-летию профессора Олега Сергеевича Пчелинцева
 Памяти Олега Сергеевича Пчелинцева. Слова друзей

Выпускники экономического факультета МГУ
Сотрудники Института экономики РАН
Сотрудники ЦЭМИ РАН